Hymn Tadżyckiej SRR został przyjęty w roku 1946 i był używany do 1994. Muzykę skomponował Sulejman Judakow, a słowa napisał Abolghasem Lahuti.

Muzyka jest używana także w obecnym hymnie Tadżykistanu, jednak ze zmienionymi słowami.

Słowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Plik MP3, wersja wokalna
 Nagranie hymnu i informacje

Tadżyckiej SRR
Tadżykistan